Glen Allen peut faire référence à :
 Glen Allen, commune de l'État d'Alabama, aux États-Unis,
 Glen Allen, commune du Missouri, aux États-Unis,
 Glen Allen, commune de Virginie, aux États-Unis,
 Glennallen, commune de l'Alaska, aux États-Unis.